Allsvenskan i handboll för herrar 2005.

Alingsås HK och IK Heim tog de två direktplatserna till Elitserien. LIF Lindesberg och Hästö IF kom trea och fyra och de fick kvalspela om en plats i Elitserien.

Sluttabell

Kval: Kvalspelet till Elitserien i handboll för herrar 2005/2006

Sport i Sverige 2005
2005
Handbollssäsongen 2004/2005